Поросо () — испанская фамилия. Известные носители:
 Поросо, Аугусто (род. 1974) — эквадорский футболист, защитник.
 Поросо, Джексон (род. 2000) — эквадорский футболист, центральный защитник.